Az olasz férfi vízilabda-válogatott Olaszország nemzeti csapata, amelyet az Olasz Úszó-szövetség (olaszul: Federazione Italiana Nuoto) irányít.

A válogatott eredményeit tekintve a sikeresebb válogatottak közé tartozik. Háromszoros olimpiai bajnok, négyszeres világbajnok és háromszoros Európa-bajnok. Mind e mellett több alkalommal végeztek a dobogó második illetve harmadik fokán a különböző világversenyeken.

Színészi pályája előtt a csapatban játszott Carlo Pedersoli (Bud Spencer).

Jelenlegi keret 

A válogatott kerete a 2016-os olimpiai játékokon:

Eredmények

Olimpiai játékok

Világbajnokság

Világliga

Világkupa

Európa-bajnokság

Források

További információk 
Az Olasz Úszó-szövetség hivatalos honlapja,

Vízilabda-válogatottak
Olaszország sportélete